Autostrada A7 (Austria)
 Autostrada A7 (Belgia)
 Autostrada A7 (Chorwacja)
 Autostrada A7 (Francja)
 Autostrada A7 (Hiszpania)
 Autostrada A7 (Holandia)
 Autostrada A7 (Luksemburg)
 Autostrada A7 (Maroko)
 Autostrada A7 (Niemcy)
 Autostrada A7 (Szwajcaria)
 Autostrada A7 (Włochy)
 Audi A7 – prototyp samochodu
 LTV A-7 Corsair II – samolot amerykański
 A-7 – radziecki szybowiec transportowy
 Droga magistralna A7 (Łotwa) – jedna z ważnych dróg Łotwy